Boggs Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Boggs Lake (Georgia)
 Boggs Lake (Kalifornien)
 Boggs Lake (Oregon)